Eastview ist der Name mehrerer Orte:

In den Vereinigten Staaten:

 Eastview (Arkansas)
 Eastview (Kentucky)
 Eastview (Maryland)
 Eastview (Mississippi)
 Eastview (New Hampshire)
 Eastview (New York)
 Eastview (Tennessee)
 Eastview Park (Massachusetts)

In Kanada:

 Eastview (Ontario)